Врадий — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Врадий, Валерий Николаевич (род. 1942) — российский художник.
 Врадий, Виктория (род. 1961) — украинская рок-певица.
 Врадий, Иван Иванович (1906—1984) — начальник отдела кадров ГУКР СМЕРШ, генерал-лейтенант.
 Врадий, Сергей Юрьевич (род. 1955) — советский и российский востоковед.